Koonin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Koonin (* 1956), russisch-US-amerikanischer Bioinformatiker
 Steven Koonin (* 1951), US-amerikanischer theoretischer Physiker